Mayrhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Mayrhofer (1864–1929), deutscher Goldschmied
 Adolf Mayrhofer (1881–1965), österreichischer Pharmakognost
 Alois Mayrhofer (1764–1842), 5. Bürgermeister von St. Pölten

 Claus Mayrhofer Barabbas (1943–2009), österreichischer Maler und Free-Jazz-Musiker
 Elfriede Mayrhofer (* 1958), Bezirkshauptmann

 Gregor Mayrhofer (* 1987), deutscher Komponist
 Hans Mayrhofer (1876–1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hermann Mayrhofer (1901–1976), deutscher Maler und Grafiker

 Johannes Mayrhofer (1877–1949), deutscher Jesuit und Schriftsteller
 Josef Mayrhofer (1887–1939), oberösterreichischer Politiker (CSP)
 Josef Mayrhofer (Chemiker) (1848–1930), österreichischer Chemiker
 Josef Mayrhofer (Maler) (1902–1962), deutscher Maler
 Joseph Mayrhofer (1783–18??), österreichischer Lederfabrikant

 Katharina Bianca Mayrhofer (* 1988), österreichische Theaterregisseurin

 Manfred Mayrhofer (1926–2011), österreichischer Indogermanist
 Manfred Mayrhofer (Dirigent) (* 1944), österreichischer Dirigent
 Maria Mayrhofer (* 1987), österreichische Politikwissenschaftlerin, Gründerin der Organisation #aufstehn
 Marius Mayrhofer (* 2000), deutscher Radsportler
 Max Mayrhofer (1825–1895), österreichischer Fabrikant
 Meinrad Mayrhofer (1958–2022), österreichischer Bildhauer und Maler
 Michael Mayrhofer (* 1975), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Mayrhofer (* 1920), österreichischer Anästhesist und Hochschullehrer
 Paul Mayrhofer (* 1972), österreichischer Werkstoffwissenschafter und Hochschullehrer
 Sebastian Josef Mayrhofer (?–1864), Tiroler Freiheitskämpfer und Jurist
 Wilhelm Mayrhofer (1923–1996), österreichischer Politiker
 Wolfgang Mayrhofer (* 1958), österreichischer Segler

Mayrhofer bezeichnet:
 (1690) Mayrhofer, nach Karl Mayrhofer (Astronom) benannter Asteroid

Siehe auch:
 Mayerhofer, Maierhofer, Mairhofer, Meierhofer, Meyerhofer, Meyerhöfer